Составы, заявленные на Кубок Америки по футболу 2007 федерациями соответствующих стран. В заявку могли быть внесены 22 футболиста.

Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа А









Группа B









Группа С









Примечания

Ссылки 
 Команды на Кубке Америки 2007 на сайте КОНМЕБОЛ

2007
2007